Lagg kan syfta på:

 Slangord för skidor
 Laggkärr – ett kärr som omger en högmosse
 Laggkärl – runda eller ovala behållare som består av stående, sammanfogade stavar, så kallade laggar
 Plättlagg –  en stekpanna speciellt avsedd för stekning av små runda plättar
 Pannkakslagg – en typ av stekpanna särskilt avsedd för pannkakor
 Lagg –  fördröjning i uppdateringen av nätverkstrafiken, se Latens
 Lagg, Isle of Arran – en ort på ön Isle of Arran i Argyll and Bute, Skottland
 Lagg, Jura – en ort på ön Jura i Argyll and Bute, Skottland